Пёрл Ма́ки (; род. 29 мая 1987 года, Брикстон, Лондон, Англия, Великобритания) — британская актриса, певица и танцовщица. Наиболее известна по роли Билл Поттс в популярном научно-фантастическом телесериале «Доктор Кто».

Ранняя жизнь 
Пёрл Маки родилась 29 мая 1987 года в южном районе Лондона, Брикстоне, Англия. Имеет английские корни со стороны матери, художницы и медработницы по профессии, и вест-индские — со стороны отца. Обладает степенью по классу драмы, полученную в Бристольском университете, помимо родного английского знает французский и испанский языки. С 2008 по 2010 год проходила обучение в известной Бристольской театральной школе «Олд Вик» и с тех пор выступает в театре, играет в кино и на телевидении, а также является певицей и танцовщицей.

Карьера 
Первым полнометражным проектом Маки стала небольшая роль в комедийном фильме 2013 года «Свенгали». После этого она сыграла в эпизоде медицинской драмы «Врачи», а также снялась в клипе группы Years & Years на песню «Real». Одними из театральных работ актрисы являются спектакль по пьесе Томаса Мидлтона «A Mad World, My Masters» 2015 года в театре «Барбикан» Королевской шекспировской компании и постановка на Вест-Энде по роману «Загадочное ночное убийство собаки» в составе Королевского национального театра с 2015 по 2016 год.

23 апреля 2016 года было объявлено, что Пёрл получила роль Билл Поттс, спутницы Двенадцатого Доктора в британском научно-фантастическом телесериале «Доктор Кто». Её персонаж стал первым гомосексуальным постоянным компаньоном  в истории сериала. После завершения съёмок в десятом сезоне Маки присоединилась к актёрскому составу вест-эндской адаптации пьесы Гарольда Пинтера «День рождения».

Фильмография

Кино и телевидение

Театр

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Бристольского университета